Grüne-Fraktion steht für:

 Die Grünen/Europäische Freie Allianz im EU-Parlament
 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen in Deutschland
 Grüne Fraktion der Bundesversammlung in der Schweiz
 Grüner Klub von Die Grünen – Die Grüne Alternative in Österreich